Ле́тошники — топоним в Брянской области:

 Летошники (Жуковский район) — крупная деревня, центр сельского поселения.
 Летошники (Рогнединский район) — деревня в составе Рогнединского городского поселения.

См. также 
 Лотошники